Venturini est un patronyme d'origine italo-corse, variante et hypocoristique de , lui-même contraction par aphérèse du prénom Bonaventura, dont la signification première était « bonne fortune » et qui, par extension, a fini par désigner « celui qui est chanceux ». Il est porté essentiellement en Europe et en Amérique du Nord.

Patronymes par ordre chronologique 

 Giovanni Francesco Venturini (1650-1710), peintre et graveur baroque italien ;
 Francesco Venturini (vers 1675-1745), compositeur et violoniste franco-wallon ;
  (1764-1842), femme de lettres allemande, sœur du théologien Karl Heinrich Georg Venturini ;
  (1768-1849), théologien réformé et historien allemand, frère de l'écrivain Caroline Auguste Fischer ;
  (1820-1890), médecin, écrivain et patriote italien ;
  (1822-1895), prélat et patriote italien ;
 Giorgio Venturini (1906-1984), réalisateur et producteur italien ;
  (1916-1945), militaire et partisan italien ;
 Bruno Venturini (1911-1991), footballeur italien ;
 Jean Venturini (1919-1940), poète français d'origine corse ;
 Aurora Venturini (1922- ), écrivain et essayiste argentine ;
 Joseph Venturini (1924-1998), professeur de littérature et écrivain français ;
 Livia Venturini (1926-), actrice italienne ; 
  (1929-), psychologue italien spécialiste du bouddhisme ; 
 Serge Venturini (1955- ) poète français d'origine italo-corse ;
  (1957- ), architecte et designer italien ;
 Marco Venturini (1960- ), tireur sportif italien ;
 Roberto Venturini (1960- ), homme politique saint-marinais ;
 Gian Carlo Venturini (1962- ), homme d'État saint-marinais ;
 Fernanda Venturini (1970- ), joueuse brésilienne de volley-ball ;
 Tisha Venturini (1973- ), footballeuse américaine ;
  (1977- ) nageur italien longue distance ;
 Clément Venturini (1993- ), coureur cycliste français ;

Pseudonyme 

 Gérard Venturini, écrivain et journaliste français, a pris pour nom de plume Gérard Cambri.